Даниил Степанович Агищев () — русский военно-морской деятель, генерал-майор флота (1837).

Биография 
Родился в 1 января 1782 (1781?) году в семье секунд-майора Степана Агищева (1753) и его жены Акулины (1760). 

Поступил кадетом в Херсонский Морской корпус в январе 1791. Гардемарин (1793), мичман (январь 1796). Офицер Черноморского флота. Лейтенант флота — с 1804 года, капитан-лейтенант — с 1810 года, капитан 2-го ранга — с 1823 года, генерал-майор флота — с 1 января 1837 года.

Плавал в Средиземное море с эскадрой адмирала Ф. Ф. Ушакова (1798—1801). Участник кампаний на Ионических островах (Корфу) в 1806—1810 годах в ходе Русско-турецкой войны 1806—1812 годов. 

За выслугу 18 морских кампаний награждён орденом Святого Георгия 4-го класса (октябрь 1807). 

С 1811 года — командир корвета «Евлампий», крейсировал с флотом в Чёрном море. С 1812 года — эскадр-майор в Херсоне  В 1812-19 служил в Херсоне в должности эскадренного майора при капитан-командоре Быченском. Занимал казенный дом Перетца в Николаеве, находившийся на углу улиц Пушкинской и Набережной. С 1819 — смотритель Херсонского канатного завода, с 1823 — начальник отделения Экипажеской экспедиции, с 1837 командир 1-й бригады ластовых экипажей Черноморского флота.

Скончался в Херсоне в 1847 году.

Семья 

 Брат Семён Степанович (ум. 1816) — капитан-лейтенант флота (с 1810)
 Жена - Смарагда Афанасьевна в девичестве Рафтопуло. 
 Дети - Мария Даниловна Агищева 30 мая 1815
 Степан Данилович Агищев  21 июля 1817
 Софья Даниловна Агищева 1819
 Клеопатра Даниловна Агищева 9 января 1821
 Вера Даниловна Агищева  10 декабря 1821

Литература

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в XVIII веке
Генерал-майоры морского ведомства (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса за 18 морских кампаний
Персоналии, чья дата смерти не установлена